Marcelle Devaud, née Gouguenheim (1908-2008), femme politique française, première femme vice-présidente du Sénat ;
 Sylvain Gouguenheim (1960-), historien médiéviste français, auteur de l'ouvrage Aristote au mont Saint-Michel.

Voir aussi

Articles connexes 
Georges Gougenheim
Gougenheim, une commune française